Spruce Hill Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 , dans le comté de Douglas, dans le Minnesota.
 Spruce Hill Township, dans le comté de Juniata, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships